Будённовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Будённовское сельское поселение — входит в Лопатинский район Пензенской области
 Будённовское сельское поселение — входит в Пролетарский район Ростовской области
 Будённовское сельское поселение — входит в Сальский район Ростовской области